Робин Маттсон (; род. 1 июня 1956, Лос-Анджелес, США) — американская актриса мыльных опер. Маттсон начала свою карьеру в семилетнем возрасте и будучи ребёнком снялась в кинофильмах «Наму, кит-убийца» (1966), «Затерянный остров» (1967), а также «Дети Бонни» (1973), «Призрак рая» (1974) и «Возвращение в округ Мэйкон» (1975), а в 1976 году переквалифицировалась в актрису дневных мыльных опер, дебютировав в сериале «Направляющий свет».

Маттсон наиболее известна благодаря своим разнообразным ролям в дневных мыльных операх. Её длительная карьера охватывает четыре десятилетия и роли злодеек, стерв, психически неуравновешенных убийц, владельца публичного дома и прочих преступниц. За свои роли она выиграла пять премий «Дайджеста мыльных опер», а также четырежды номинировалась на Дневную премию «Эмми». Первую номинацию на «Эмми» она получила за роль злобной Хизер Уэббер в мыле ABC «Главный госпиталь» в 1983 году, а потом ещё трижды выдвигалась за лучшую женскую роль второго плана за игру Джины Блейк Кейпвелл в шоу NBC «Санта-Барбара». Ещё одна её продолжительная роль была в «Все мои дети», где она сыграла терроризирующую жителей города Джанет Грин.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Актрисы телевидения США
Лауреаты премии «Дайджеста мыльных опер»